Facchinetti  ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Facchinetti (1608–1683), Nuntius und Kardinal
 Cipriano Facchinetti (1889–1952), italienischer Journalist und Politiker
 Francesco Facchinetti (* 1980), italienischer Fernsehmoderator, DJ, Sänger und Musikproduzent
 Gilbert Facchinetti (1936–2018), Schweizer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Giovanni Antonio Facchinetti (1519–1591), italienischer Kardinal und Papst, siehe Innozenz IX.
 Giuseppe Facchinetti (1694–1777), italienischer Künstler
 Mickaël Facchinetti (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Nicolao Facchinetti (1824–1900), italienischer Künstler, der nach Brasilien emigrierte
 Nicolò Facchinetti (1854–1920), italienischer Architekt und Künstler
 Roby Facchinetti (* 1944), italienischer Musiker